Die Saison 2015/16 war die 23. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 94. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 29. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 3. Oktober 2015 und endete am 10. Mai 2016 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 14. Juni 2016.

Als Titelverteidiger startete Limoges CSP in die Saison. Zusammen mit Vizemeister Strasbourg IG nam der Meister zudem an der EuroLeague 2015/16 teil. Im Eurocup 2015/16 wurde die Liga durch die vormaligen Halbfinalisten Le Mans Sarthe Basket und SLUC Nancy Basket, sowie den Vorjahressieger der EuroChallenge, JSF Nanterre, vertreten.

Aufsteiger zur Saison 2015/16 waren AS Monaco, die nach 24 Jahren Abwesenheit erstmals wieder erstklassig spielten, sowie Olympique d’Antibes. Monaco konnte die Hauptrunde auf dem ersten Platz abschließen und bis ins Halbfinale der Play-offs vordringen.

Französischer Meister wurde ASVEL Lyon-Villeurbanne, die sich in der Finalserie gegen Strasbourg IG nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2-Siegen durchsetzten. Für Lyon-Villeurbanne war es der insgesamt achtzehnte Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2015/16

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2015/16
Basketballsaison 2015/16